Anticlimax — род брюхоногих моллюсков семейства Tornidae. Впервые выделен малакологами Пилсбри и Макгинти в 1946 году.

Систематика 
В состав рода включают следующие виды:
 Anticlimax annae Pilsbry & Olsson, 1950
 Anticlimax athleenae Pilsbry & McGinty, 1946
 Anticlimax crassilabris Aguayo & Borro, 1946
 Anticlimax decorata Rolán, Fernández-Garcés & Rubio, 1997
 † Anticlimax hispaniolensis Pilsbry & Olsson, 1950
 Anticlimax locklini Pilsbry & Olsson, 1950
 Anticlimax occidens Pilsbry & Olsson, 1952
 Anticlimax pilsbryi McGinty, 1945
 Anticlimax proboscidea Aguayo, 1949
 Anticlimax schumoi Vanatta, 1913
 Anticlimax willetti Hertlein & Strong, 1951

Распространение, общая характеристика 
Типовые экземпляры описаны из побережий регионов Северной Америки.

Ранние представители рода Anticlimax известны с миоценовой формации у берегов Гаити. Виды особенно отличаются благодаря раковинам куполообразной формы с осевыми неровностями у основания.

Примечания 

Littorinimorpha
Моллюски Северной Америки